La Tour du Bourreau est le nom donné à plusieurs édifices situés en France :

 Tour du Bourreau située à Vannes dans le Morbihan, composante des remparts de la cité.
 Tour du Bourreau située à Lectoure dans le Gers.
 Tour du Bourreau située à Bayonne dans les Pyrénées-Atlantiques.
 Tour du Bourreau située à Sarlat-la-Canéda en Dordogne.
 Tour du Bourreau située à Strasbourg en Alsace.
 Tour du Bourreau située à Meaux en Seine-et-Marne.